Бейсенбаев, Аскар Асанович (род. 1961) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Бейсенбаев, Елнур Сабыржанович (род. 1986) — депутат мажилиса парламента Казахстана VII созыва.
 Бейсенбаев, Муратхан Бейсенбаевич (1926—1998) — машинист вращающихся печей, Герой Социалистического Труда.